Тенетники — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Пауки-тенетники — семейство пауков.